Siegemund est un patronyme porté notamment par :

 Justine Siegemund (1636-1705), sage-femme renommée de Basse-Silésie ;
 Laura Siegemund (1988-), joueuse de tennis allemande.